Odvisnost lahko pomeni:

Medicina in psihologija 

 Odvisnost od substanc
 Fizična odvisnost
 Psihična odvisnost
 Odvisnost od alkohola na delovnem mestu
 Odvisnost od amfetamina
 Odvisnost of kofeina
 Odvisnost od kokaina
 Odvisnost od nikotina

Politika 

 Odvisno ozemlje
 Kronske odvisnosti